NGC 3292 est une galaxie lenticulaire située dans la constellation du Sextant. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3292 a été découverte par l'astronome américain Lewis Swift en 1887.

Avec une brillance de surface égale à , on peut qualifier NGC 3292 de galaxie à faible brillance de surface (LSB en anglais pour ). Les galaxies LSB sont des galaxies diffuse (D) avec une brillance de surface inférieure de moins d'une magnitude à celle du ciel nocturne ambiant.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3292 sur le site du professeur C. Seligman

3292
Constellation du Sextant
Galaxie lenticulaire
Galaxie à faible brillance de surface
Objet céleste découvert en 1887
Objet céleste découvert par Lewis Swift